Colin J. McDonald (né le  à New Haven, dans l'état du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Il est le fils du joueur de hockey de la LNH, Gerry McDonald.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || Jr. Coyotes de la Nouvelle-Angleterre ||  || 39 || 16 || 20 || 36 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Jr. Coyotes de la Nouvelle-Angleterre || EJHL || 44 || 28 || 40 || 68 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Friars de Providence || HE || 37 || 10 || 6 || 16 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Friars de Providence || HE || 26 || 11 || 5 || 16 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Friars de Providence || HE || 36 || 9 || 19 || 28 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Friars de Providence || HE || 36 || 13 || 4 || 17 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Falcons de Springfield || LAH || 73 || 12 || 11 || 23 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH || 77 || 10 || 12 || 22 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Thunder de Stockton || ECHL || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH || 76 || 12 || 11 || 23 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 80 || 42 || 16 || 58 || 63 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2011-2012 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 68 || 14 || 35 || 49 || 41 || 12 || 6 || 7 || 13 || 2
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 35 || 6 || 21 || 27 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 45 || 7 || 10 || 17 || 32 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 70 || 8 || 10 || 18 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 18 || 2 || 6 || 8 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 40 || 14 || 21 || 35 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 51 || 14 || 18 || 32 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Flyers de Philadelphie || LAH || 5 || 1 || 0 || 1 || 7 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || 72 || 25 || 19 || 44 || 27 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Phantoms de Lehigh Valley||LAH ||56 ||8 ||17 ||25 ||21 ||13 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley || LNH || 69 || 13 ||15 || 28 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||60 || 5 ||15 || 20 || 16 || - || - || - || - || -

| 148 || 20 || 26 || 46 || 73 || 11 || 2 || 1 || 3 || 4

Au niveau international 
Il représente les États-Unis au niveau international.

|-
| 2014 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left|

Références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à New Haven
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Flyers de Philadelphie
Gagnant du trophée Willie-Marshall